Amherstia bezeichnet:
den Tohabaum (Amherstia nobilis), einzige Art der Gattung Amherstia
(516) Amherstia, einen Asteroiden des Hauptgürtels